Кратер Пласкетт () — большой ударный кратер в северной приполярной области обратной стороны Луны. Название присвоено в честь канадского астронома Джона Стэнли Пласкетта (1865—1941) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

К северо-восточной части вала кратера Пласкетт примыкает кратер Рождественский. Другими ближайшими соседями кратера являются кратер Хевети на западе-северо-западе; кратер Миланкович на юге-юго-западе и кратер Би Шэн на западе-юго-западе.

Селенографические координаты центра кратера , диаметр 114,3 км, глубина 2,9 км.

Кратер имеет полигональную форму и умеренно разрушен. Вал c достаточно четко очерченной кромкой. Внутренний склон вала с сглаженными остатками террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1530 м, объем кратера составляет приблизительно 12100 км³. Дно чаши сравнительно ровное, испещрено множеством маленьких кратеров, с обилием отдельно стоящих холмов. В центре чаши расположен массивный сдвоенный центральный пик.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Ho Hum, Another Earthrise. 

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны